Grundel steht für:

 Grundeln, Gruppe von Meeresfischen
 Grundel (Schiffstyp), holländischer Yachttyp des 18. und 19. Jahrhunderts

Grundel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grundel (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Kalle Grundel (* 1948), schwedischer Rallyefahrer
 Simon Grundel-Helmfelt (1617–1676), schwedischer Feldmarschall und Reichsrat